El distrito de Neunkirchen puede hacer referencia a un distrito en dos países distintos:

 Distrito de Neunkirchen, en Austria.
 Distrito de Neunkirchen, en Alemania.